Рекорди Європи зі стрибків з жердиною визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

Рекорди Європи зі стрибків з жердиною фіксуються з 1922.

Хронологія рекордів

«Дофібергласовий» період

Фібергласова жердина

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Стрибки з жердиною (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – Стрибки з жердиною (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія рекордів Європи зі стрибків з жердиною серед чоловіків на сайті trackfield.brinkster.net 
 Хронологія світових рекордів зі стрибків з жердиною серед чоловіків на сайті Світової легкої атлетики  
  

Чоловіки